En latin, Astra est le pluriel de astrum, « étoile ».   signifie « vers les étoiles ». Astra peut aussi désigner :

Toponymie 
 Astra, localité rurale argentine située dans le département d'Escalante, dans la province de Chubut.

Divertissement

Film 
 Ad Astra, film américain de 2019 réalisé par James Gray.

Musique 
 Astra, groupe de rock psychédélique et progressif américain.

Agro-alimentaire 
 Astra, marque de margarine, lancée par la société Astra en Normandie en 1912 ;
 Astra, bière allemande.

Aéronautique 
 Société Astra de Constructions Aéronautiques, entreprise fondée en 1908 par Henry Deutsch de la Meurthe, qui fusionne avec la société Nieuport en 1921 ;
 Astra Space, Inc., société astronautique américaine.

Armes 
 Astra Unceta y Cia, fabrique d'armes espagnole
 Voir aussi : Astra mod.300, Astra mod.400, Astra A-80, Astra M900, Astra 3000, Astra Falcon, ...

Associations 
 Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), association culturelle fondée à Sibiu entre le  et .

Satellites 
 Astra, dénomination commerciale de satellites de télédiffusion appartenant à l'opérateur européen SES SA.
 Astra Digital Radio, système utilisé pour les transmissions radio numériques sur les premiers satellites Astra.

Véhicules

Camions 
 Astra SpA, constructeur italien de véhicules industriels, poids lourds et .

Voitures 
 Opel Astra/Saturn Astra, berline compacte produite le constructeur automobile allemand Opel ;
 Chevrolet Astra, voiture vendue en Europe de 1997 à 2003.

Sport 
 AFC Astra Giurgiu, club roumain de football.
 Astra Krotoszyn, club polonais de football

Informatique 
 Astra Linux, système d’exploitation russe basé sur Linux et développé pour répondre aux besoins de l'armée russe.

Personnages fictifs 
 Astra, membre de la Garde Impériale Shi'ar.

Voir aussi 
 ,
 AstraZeneca, société pharmaceutique, fusion de la société Astra et de la société Zeneca